De superfamilie Corvoidea bestaat uit een groot aantal zangvogels van verschillend formaat. Het is een clade die nog niet veel afwijkt van wat in 1990 werd beschreven door Sibley & Ahlquist.

Deze clade bevat in Europa bekende families en geslachten zoals de klauwieren, wielewaal en de kraaiachtigen. De meeste families zijn echter zeer exotisch en komen voor in grote delen van Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Guinea, zoals de  paradijsvogels.
 
Deze onderling verschillende families worden binnen deze superfamilie in een groot aantal subclades ondergebracht. De hier gepresenteerde indeling is gebaseerd op het Tree of life-project en de familieindeling volgt die van de IOC.

Families binnen deze clade 
Psophodidae
Cinclosomatidae
Platysteiridae
Tephrodornithidae
Malaconotidae
Prionopidae (Helmklauwieren)
Machaerirhynchidae
Vangidae (Vanga's)
Cracticidae (Orgelvogels)
Pityriaseidae (Borstelkop)
Artamidae (Spitsvogels)
Aegithinidae (Iora's)
Campephagidae (Rupsvogels)
Neosittidae
Pachycephalidae (Dikkoppen en fluiters)
Laniidae (Klauwieren)
Vireonidae (Vireo's)
Oriolidae (Wielewalen en vijgvogels)
Dicruridae (Drongo's)
Rhipiduridae (waaierstaarten)
Monarchidae (Monarchen en waaierstaartvliegenvangers)
Corvidae (Kraaiachtigen)
Corcoracidae (Slijknestkraaien)
Paradisaeidae (Paradijsvogels)

Zangvogels